Fatih Arda İpcioğlu (ur. 28 września 1997 w Erzurum) – turecki skoczek narciarski, reprezentant klubu ARAS Edaş Kayak Kulübü. Olimpijczyk (2018, 2022). Uczestnik mistrzostw świata seniorów (2017) i juniorów (2016), medalista mistrzostw kraju. Pierwszy turecki skoczek narciarski, który zdobył punkty Pucharu Świata.

Przebieg kariery 
Zaczął uprawiać skoki narciarskie w wieku 11 lat, początkowo trenował również narciarstwo alpejskie. W wieku kilkunastu lat w czasie treningu skoków narciarskich złamał obie nogi. Po wyleczeniu i rehabilitacji, mimo nacisków ze strony matki, powrócił do uprawiania tego sportu.

W lipcu 2012 zadebiutował w FIS Cup, zajmując 69. miejsce w Villach. Wystartował w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013, na których zajął 48. miejsce w konkursie indywidualnym. W lutym 2014 zdobył pierwsze punkty FIS Cup, zajmując 17. i 18. pozycję w konkursach w Râșnovie, zaś w marcu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 47. miejsce w Niżnym Tagile.

9 grudnia 2016 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 26. pozycję w konkursie w Vikersund. W najlepszej trzydziestce cyklu znalazł się również w lutym 2017 w Erzurum, dwukrotnie zajmując 12. miejsce. Został powołany na zawody skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, stając się pierwszym Turkiem na turnieju tej rangi. W kwalifikacjach do zawodów na skoczni normalnej zajął 43., a na skoczni dużej 44. pozycję, w obu przypadkach nie uzyskując awansu do konkursu głównego. 13 marca 2017 w Lillehammer zadebiutował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, zajmując 57. miejsce w prologu do konkursu Raw Air. Zaplanowany dzień później konkurs ostatecznie został odwołany.

W sierpniu 2017 po raz pierwszy wystartował w Letnim Grand Prix, w zawodach w Hakubie zajmując 46. miejsce. We wrześniu 2017 dwukrotnie zdobywał punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego. W zimowej części sezonu 2017/2018 kilkukrotnie uczestniczył w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, nie uzyskując awansu do konkursu głównego, zdobył natomiast punkty Pucharu Kontynentalnego w zawodach w Erzurum. W lutym 2018 roku wziął udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Pjongczangu. Został w ten sposób pierwszym reprezentantem Turcji w olimpijskich konkursach skoków narciarskich. Podczas ceremonii otwarcia igrzysk pełnił funkcję chorążego reprezentacji Turcji. Rywalizację w konkursach skoków narciarskich na obu obiektach zakończył na seriach kwalifikacyjnych – na normalnej skoczni zajął w nich 57. miejsce, zaś na dużej 56. pozycję, w obu przypadkach zajmując ostatnie miejsce spośród sklasyfikowanych zawodników.

W sezonie 2018/2019 raz zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 28. miejsce w konkursie w Czajkowskim. Zdobył złoty medal Mistrzostw Turcji w Skokach Narciarskich 2019. W sezonie 2019/2020 najwyżej w Pucharze Kontynentalnym sklasyfikowany był na 31. miejscu, a w sezonie 2020/2021 na 32. pozycji.

W Letnim Pucharze Kontynentalnym 2021 czterokrotnie kończył zawody w najlepszej trzydziestce. Najwyżej klasyfikowany był w sierpniowym konkursie w Râșnovie, na 6. miejscu. Punkty zdobył również w Letnim Grand Prix 2021 – wrześniowe zawody w Szczuczyńsku ukończył na 23. i 29. pozycji. 20 listopada 2021 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 46. lokatę w zawodach w Niżnym Tagile. 29 grudnia 2021 uplasował się na 29. pozycji w zawodach cyklu w Oberstdorfie rozgrywanych w ramach 70. Turnieju Czterech Skoczni. Został tym samym pierwszym w historii reprezentantem Turcji w skokach narciarskich, który zdobył punkty Pucharu Świata. W trakcie sezonu łącznie dziewięciokrotnie wystąpił w konkursie głównym w ramach tego cyklu. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, gdzie zajął 36. miejsce na skoczni normalnej oraz 40. na skoczni dużej indywidualnie. Wystąpił też na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2022, zajmując 35. pozycję. W trakcie sezonu 2021/2022 kolejnymi skokami na 183,5 m, 190,5 m oraz 196,5 m ustanawiał rekord życiowy, będący równocześnie rekordem Turcji w długości lotu narciarskiego.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty F. A. İpcioğlu na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty F. A. İpcioğlu na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty F. A. İpcioğlu na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty F. A. İpcioğlu na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty F. A. İpcioğlu na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Tureccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Tureccy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Erzurumie